Osoby o tym nazwisku:
 Hugo Krzyski (właśc. Hugo Piesch) – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 Tomasz Krzyski – polski lekarz i oficer